André Michel kan syfta på:

 André Michel (1853–1925), fransk konsthistoriker 
 André Michel (1910–1989), fransk regssör
 André Michel (född 1945), fransk konstnär